Die Gerry Weber Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Juni 2004 in Halle (Westfalen) stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die Stella Artois Championships gespielt, welche genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der seinen Titel als Setztlistenerster überlegen verteidigte. Im Verlauf des Turniers gab er keinen Satz ab und musste zudem nie in die Tie-Break. Im Finale schlug er Mardy Fish, dem er nur drei Spielgewinne gewährte. Für Federer war es der 16. Karrieretitel.
Im Doppel gewannen im vorherigen Jahr Jonas Björkman und Todd Woodbridge, die dieses Jahr als Setzlistenerste schon in der ersten Runde ausschieden. Neue Turniersieger wurden Leander Paes und David Rikl. Für sie war es der vierte gemeinsame Titel, Rikl hatte zudem 2002 schon den Titel gewonnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 767.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen ebenfalls bei 791.750 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Halle (Westf.)